Giron sau Girón se poate referi la:

 Giron, Ain, o comună din Franța
Girón, Santander, un oraș din Columbia
Playa Girón, o plajă din Cuba
Girón, Azuay, un oraș și canton din Ecuador
José Antonio Girón, politician spaniol
Girón (ziar), ziarul oficial al Partidului Comunist din Matanzas, Cuba
 Hubert Giron, artist și designer francez
 Pedro Girón (dezambiguizare), câteva persoane cu acest nume